Gänsefüßchen steht umgangssprachlich für:

 Anführungszeichen, zur Kennzeichnung wörtlicher Rede
 Unterführungszeichen, zur Wiederholung darüberstehender Textteile

Siehe auch:
 Gänsefuß